He-Man and the Masters of the Universe (1983), een Amerikaanse animatieserie, uitgezonden van 1983 tot 1985
 He-Man and the Masters of the Universe (2002), een Amerikaanse animatieserie, uitgezonden van 2002 tot 2004

Zie ook 
 He-Man